Ацетаты меди — уксуснокислые соли меди:

 Ацетат меди(I) CuСН3СОО
 Ацетат меди(II) Cu(СН3СОО)2
 Моногидрат ацетата меди(II) (медянка) Cu(СН3СОО)2·H2O
 Основной ацетат меди(II) (ярь-медянка) Cu(OH)2·xCu(CH3COO)2

См. также 
 Ацетат-арсенат меди(II) (парижская зелень) Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2